Байбайи́н или алиба́та (, ) — система письма, существовавшая на Филиппинах до прихода испанцев, имеющая сходства с яванской письменностью кави и с южноиндийским письмом типа брахми, а возможно, восходящая к бугийской письменности, использовавшейся на Сулавеси.

История 
Когда испанские колонизаторы прибыли на Филиппины в XVI веке, они были удивлены тем, что почти все жители островов были грамотными. Поэтому, когда испанцы решили перевести Doctrina Cristiana (христианское учение) на тагальский язык, чтобы облегчить обращение местного населения в христианство, они использовали письменность байбайин. Байбайин продолжали использовать на Филиппинах вплоть до XIX века, когда испанцы ввели для филиппинских языков латинский алфавит. Сам термин «байбайин» буквально обозначает «письмо, произнесение по слогам или по буквам» (ср. английское «spelling»).

В 1989 году в озере Лагуна-де-Бай была найдена медная гравированная доска, датированная 21 апреля 900 года (по индийскому календарю). Надпись на этой доске содержала санскритские, старояванские, старомалайские и старотагальские слова (написанные на разновидности байбайин) и сообщала об освобождении её владельца по имени Намваран от долга золотом. Старотагальский текст был дешифрован голландским языковедом Антоном Постмой (). Сейчас этот документ хранится в Национальном Музее Филиппин.

Алфавит 

По своему типу это письмо является абугидой, использующей сочетания согласный-гласный. Каждый символ, используемый без дополнительных значков, означает слог, состоящий из согласного и гласного «а». Для обозначения слогов с другими гласными используются значки, помещаемые либо сверху согласного (для обозначения звуков «E» или «I», являющихся аллофонами) или снизу («O» или «U»). Значок называется «кудлит» (kudlit). Кудлит не обозначает отдельно стоящие гласные, для них есть свои символы.

Однако в исконной форме одиночный согласный не может существовать. Это доставило известные трудности испанским священникам, переводившим книги на язык местного населения. Святой отец Франсиско Лопес изобрёл свой собственный кудлит в форме креста (соотнося это с христианской традицией). Этот крестообразный кудлит использовался в точности как вирама в индийской письменности деванагари.

Примечания

Литература 
  .

Ссылки 
 Ang Baybayin by Paul Morrow
 Unicode Tagalog Range 1700-171F (in PDF)
 Yet another Baybayin chart
 Baybayin online translator 
 Baybayin video tutorial
 Free custom Baybayin translations
 Tagalog script

Шрифты 
 Paul Morrow’s Baybayin Fonts
 Nordenx’s Baybayin Modern Fonts

История Филиппин
Индийское письмо
Письменности Юго-Восточной Азии
Письменности австронезийских языков
Абугиды
Вышедшие из употребления письменные системы